Алексе́й Степа́нович Петруко́вич (24 августа 1923 — 27 октября 1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, один из 29 полных кавалеров, награждённых четырьмя орденами Славы, гвардии старшина, командир взвода пешей разведки 101-го, а затем 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта.

Биография 

Петрукович Алексей Степанович родился 24 августа 1920 года на станции Зилово в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Работал бурильщиком-взрывником на руднике Тенькинского горнопромышленного управления Магаданской области.
В Красную Армию призван в 1942 году. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года.

Помощник командира взвода пешей разведки 101-го гвардейского стрелкового полка (35-я гвардейская стрелковая дивизия 8-я гвардейская армия 1-й Белорусский фронт) гвардии старшина Алексей Петрукович совместно с другими разведчиками на самоходной артиллерийской установке 4 августа 1944 года ворвался в населённый пункт Ясенец, расположенный северо-западнее польского города Гловачув, огнём из автомата он уничтожил четырёх гитлеровцев, одного взял в плен, захватил вражеский пулемёт и доставил в штаб ценные сведения о противнике.
К исходу дня на подступах к населённому пункту Генрыкув, расположенному в том же районе, гвардии старшина Петрукович забросал противотанковыми гранатами две вражеские бронемашины и истребил несколько неприятельских солдат.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 августа 1944 года гвардии старшина Петрукович Алексей Степанович награждён Орденом Славы 3-й степени (№ 88616).

Командир взвода пешей разведки 100-го гвардейского стрелкового полка (35-я гвардейская стрелковая дивизия 8-я гвардейская армия 1-й Белорусский фронт) гвардии старшина Алексей Петрукович в первых числах февраля 1945 года севернее польского города Познань, находясь во вражеском тылу с разведывательной группой, вступил в неравный бой с противником. Разведчики вывели из строя свыше отделения солдат, более двух десятков взяли в плен и захватили шесть пулемётов.
В этом бою гвардии старшина Петрукович был ранен, но остался в строю.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, 27 февраля 1945 года гвардии старшина Петрукович Алексей Степанович награждён Орденом Славы 2-й степени (№ 18203).

Командир взвода пешей разведки 100-го гвардейского стрелкового полка (35-я гвардейская стрелковая дивизия 8-я гвардейская армия 1-й Белорусский фронт) гвардии старшина Алексей Петрукович с бойцами вверенного ему подразделения 18 апреля 1945 года в бою за населённый пункт Альт-Розенталь, расположенный в шести километрах западнее города Зелов (Германия) уничтожил свыше трёх десятков вражеских солдат, подавил пулемётную точку, чем содействовал захвату в плен до роты солдат и офицеров противника и спасению жизни командира полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшина Петрукович Алексей Степанович награждён Орденом Славы 1-й степени (№ 73), став полным кавалером ордена Славы.

 В письме своим землякам, опубликованном в чернышевской газете, Петрукович А. С. вспоминает, как это было:

— После прорыва обороны на реке Висле, преодолев с боями 575 километров, мы стремительно форсировали Одер. После длительных боёв наш полк отвели во второй эшелон на отдых и принятие пополнения. А нашей разведгруппе командование поставило задачу взять «языков», так как в скором времени предстояло нанести сокрушительный удар по Зееловским высотам, считавшимися воротами в Берлин. После трёхсуточного наблюдения выбрал объект нападения — отдельно стоящий у просёлочной дороги дом. По нашему определению, в нём размещалось боевое охранение. Подступы к дому были заминированы и прикрывались проволочной спиралью Бруно в два ряда. Поиск был назначен на час ночи. Сапёры сделали проход в минном поле и проволочных заграждениях. Пробравшись в тыл дома, при поддержке приданных огневых средств, атаковали. Действовали гранатами и ножами. Уничтожили много фашистов, а двоих взяли с собой. При отходе я наскочил на немецкого офицера. Он успел мне перебить ударом переносицу, но я скрутил его и доставил в наше расположение. Позже командующий армией генерал Чуйков вручил мне орден Славы первой степени…". 

В 1946 году гвардии старшина Петрукович А. С. демобилизован. Жил в городе Изюм Харьковской области Украины. Член КПСС с 1971 года. Работал слесарем-лекальщиком на Изюмском приборостроительном заводе им. Ф. Э. Дзержинского, за трудовые отличия был награждён высокой правительственной наградой орденом Октябрьской Революции. В послевоенные годы его нашла затерявшаяся в суматохе боёв награда — орден Славы 2-й степени, и бывший разведчик стал кавалером четырёх орденов Славы. Скончался Петрукович А. С.
27 октября 1989 года.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден Красного Знамени (приказ командующего 8 гвардейской армии № 233/н от 12.06.1944 года)
 орден Отечественной войны 1-й степени (указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 года)
 орден Отечественной войны 2-й степени (приказ командира 26 гвардейского стрелкового корпуса № 015/н от 05.10.1943 года),
 орден Красной Звезды (16.04.1944)
 Орден Славы 1-й степени (указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.05.1946 года)
 Орден Славы 2-й степени(приказ командующего 8 гвардейской армии № 500/н от 27.02.1945 года)
 Орден Славы 2-й степени (приказ командующего 8 гвардейской армии № 545/н от 26.03.1945 года) первоначально был представлен к ордену Красного Знамени
 Орден Славы 3-й степени (приказ командира 35 гвардейской стрелковой дивизии № 109 от 21.08.1944 года)
 Медали, в том числе:
 Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»

Память

Примечания

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — : Воениздат, 2000.
 Дубров Б. И. Солдатская слава. 3-е изд. — , 1987. — С. 330.
 Лобода В. Ф. Солдатская слава. — , 1963. — Кн. 1. — С. 205.
 Афанасьев В., Недвигин И. Полный кавалер ордена Славы // Забайкальский рабочий. — 1968. — 28 нояб.
 Кудаков П. Отважный разведчик // На боевом посту. — 1970. — 3 нояб.
 Ведмидь А. П. Заб. ж. д.: Опыт справочного словаря. — Чита, 2000.

Ссылки 
 Петрукович Алексей Степанович  Сайт «35 гвардейская стрелковая дивизия ».
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС